Sergio Floccari (Vibo Valentia, 12 november 1982) is een Italiaanse voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Bologna in januari 2017 voor SPAL.

Clubstatistieken

Zie ook
Lijst van spelers van Atalanta Bergamo

Floccari, Sergio